El nombre de Iglesia y Convento de los Dominicos es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados construidos por la Orden de Predicadores.

Chile 

 Iglesia de Los Dominicos en Santiago de Chile

República Dominicana 

 Iglesia y Convento de los Dominicos en Santo Domingo
Monasterios dominicos